een stand-up illusionist, zie George Parker (illusionist)
 een atleet uit Australië, Olympisch kampioen snelwandelen, zie George Parker (atleet)
 een astronoom (1695–1764), zie George Parker (astronoom)
 een Zuid-Afrikaanse cricketspeler (1899–1969), zie George M. Parker
 de oprichter van Parker Brothers, spelletjesfabrikant, zie George S. Parker
 de vicepresident van de Cairo Short Line Railroad, eind negentiende eeuw, zie George W. Parker
 de uitvinder van de vulpen (1863–1937), zie George Safford Parker
 een oplichter uit New York, zie George Parker (oplichter)
 een Engels squasher George Parker (squasher)